Это страница официальных результатов в беге на 200 метров у мужчин на чемпионате мира по легкой атлетике 1983 года. В соревновании приняли участие 57 атлетов. Было проведено 8 предварительных забегов, 4 четвертьфинала, 2 полуфинала и финальный забег, прошедший 14 августа 1983 года.

Медалисты

Рекорды 
Действующий мировой рекорд на момент начала соревнований — 19,72 секунды — принадлежал Пьетро Меннеа и был установлен 12 сентября 1972 года в Мехико.

Финал

Полуфиналы
Проводились 13 августа 1983 года

Четвертьфиналы
Проводились 12 августа 1983 года

Ссылки 
 Results

Бег
Бег на 200 метров на чемпионатах мира по легкой атлетике